Jesse James, puede referirse a:

Nombre de persona 
 Jesse James (1847 - 1882), fugitivo estadounidense.
 Jesse G. James (1969 -),  fabricante de motocicletas, productor y actor estadounidense. 
 Jesse James (1989 -), actor estadounidense.
 Jesse James Hollywood (1980 -), fugitivo y traficante estadounidense.
 Brian Gerard James (1969 -) luchador profesional estadounidense, también conocido como Jesse James.
 Jessie, un personaje de Pokémon.
 James, un personaje de Pokémon.

Cine 
 Jesse James Rides Again, película estadounidense del género western de 1947.
 El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, western del año 2007.

Otras películas 
 Para más películas sobre Jesse James, ver: Anexo:Películas sobre Jesse James.